Condado de Sumter es el nombre de 4 condados en los Estados Unidos;

 Condado de Sumter (Alabama)
 Condado de Sumter (Florida)
 Condado de Sumter (Georgia)
 Condado de Sumter (Carolina del Sur)